Rąbinek – dzielnica Inowrocławia
 Inowrocław Rąbinek – przystanek osobowy w Inowrocławiu
 Rąbinek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kosciańskim, w gminie Krzywiń
 Rąbinek – część wsi Rąbień AB w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gm. Aleksandrów Łódzki

Zobacz też: Rąbin, Rąbinko, Rąbino, Rąbiń